Plaza de la Constitución ist der Name folgender Plätze:

 Plaza de la Constitución (Mexiko-Stadt), ein Platz in Mexiko-Stadt, Mexiko
 Plaza de la Constitución (Montevideo), ein Platz in Montevideo, Uruguay